Адекколиген 2008 — сезон второй по уровне лиги Норвегии по футболу. Сезон начался 5 апреля и завершился 1 ноября 2008 года. В турнире приняло участие 16 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2007 в Типпелигу вышли следующие три клуба:
 Мольде
 Хам-Кам
 Будё-Глимт

По итогам сезона 2007 в Адекколиген вылетели следующие три клуба:
 Одд Гренланд
 Старт
 Саннефьорд

По итогам сезона 2007 в Адекколиген вышли следующие четыре клуба:
 Алта
 Хёдд
 Нюбергсунн
 Саннес Ульф

По итогам сезона 2007 во Второй дивизион выбыли следующие четыре клуба:
 Рауфосс
 Тромсдален
 Скейд
 Мандалскамератен

Участники

Турнирная таблица

Плей-офф за место в Типпелиге

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры 

Источник: VG Nett

Ссылки 
 Официальный сайт Адекколиген  

2008
Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Норвегии в 2008 году